

Codici 
 GEX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Geelong (Australia)
 gex – codice ISO 639-3 della lingua garre

Geografia 
 Gex – comune dell'Ain (Francia)
 Pays de Gex – provincia storica della Francia

Videogiochi
 Gex  – videogioco della Crystal Dynamics
 Gex – serie di videogiochi

Altro 
 GEX – sigla del German Entrepreneurial Index, indice del mercato azionario tedesco
 Corrado Gex – aviatore e uomo politico valdostano